Lisle (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Lisle (Dordogne)
 Lisle (Loir-et-Cher)
ook:
Lisle-en-Barrois, Meuse
Lisle-en-Rigault, Meuse
Lisle-sur-Tarn, Tarn

Lille of Rijsel, Nord
gemeenten met de naam L'Isle